

Letteratura
 Storia di altre storie : romanzo di Don Backy del 2009.

Musica
 Storia di altre storie : raccolta di Francesco Guccini del 2010.